Константи́н Худяко́в: Худяков, Константин Васильевич (род. 1945) — российский художник.
 Худяков, Константин Павлович (род. 1938) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист.